Tóth Istvánné (1916–?) a Népművészet Mestere díjas énekes
Tóth Istvánné (1924–?) Apáczai Csere János-díjas pedagógus
 Tóth Istvánné, Környei Márta (1949–2018) az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szakmai főigazgató-helyettese

Jegyzetek